Tratayenia é um gênero de dinossauro terópode megaraptorano que viveu na atual Argentina no período Cretáceo.

Descoberta e nomenclatura 
Em 2006, Diego Rosales, técnico da Universidad Nacional del Comahue, descobriu restos pós-cranianos de um terópode grande na Formação Bajo de la Carpa, Tratayén, Província de Neuquén, noroeste da Patagônia, Argentina. Esse esqueleto foi brevemente citado em Porfiri et al. (2008) e só foi descrito em 2018 por Juan D. Porfiri, Rubén D. Juárez Valieri, Domenica D.D. Santos e Matthew C. Lamanna. O espécime, MUCPv 1162, que se consiste em 5 vértebras dorsais articuladas; 5 vértebras sacrais articuladas com o sacrum e com duas vértebras dorsais; dois fragmentos de costelas; as porções pré-acetabulares e dorsais do ílio direito (que também está articulado com o sacrum); a bota púbica; e a porção proximal e eixo parcial do ísquio direito, foi designado como espécime-tipo de uma nova espécie: Tratayenia rosalesi. O nome do gênero é em referência a Tratayén e o epíteto específico é em homenagem a Diego Rosales.

Descrição 
Tratayenia apresenta características únicas que o classificam como um novo gênero, e é também a primeira espécie de megaraptorano preservado com uma sequência quase completa de vértebras dorsais médias e posteriores e o sacro completo. Era um animal de porte grande, com aproximadamente 8 metros de comprimento e provavelmente o megaraptorano geologicamente mais jovem, corroborando com a hipótese de que com o fim dos carcarodontossauros no hemisfério sul, outros grupos de predadores, como Megaraptora, tomaram seu lugar no topo da cadeia alimentar.

Classificação 
Tratayenia é atualmente considerado um megaraptorano megaraptorídeo. No entanto, a posição filogenética de Megaraptora dentro de Dinosauria é algo incerto.

Abaixo um cladograma seguindo Porfiri et al. (2018).

Megaraptora
Dinossauros do Cretáceo
Espécies fósseis descritas em 2018